Процентный арбитраж — сделка, сочетающая в себе конверсионную (обменную) и депозитарную операции с валютой, направленные на получение прибыли за счёт разницы в процентных ставках по различным валютам.

Процентный арбитраж имеет две формы: без форвардного покрытия и с форвардным покрытием.
 Процентный арбитраж без форвардного покрытия — это покупка валюты по текущему курсу с последующим размещением её в депозит и обратной конверсией по текущему курсу по истечении срока депозита. Эта форма процентного арбитража связана с валютным риском.
 Процентный арбитраж с форвардным покрытием — это покупка валюты по текущему курсу, помещение её в срочный депозит и одновременная продажа по форвардному курсу. Эта форма процентного арбитража не влечёт за собой валютных рисков.

См. также 
 Carry trade
 Паритет процентных ставок

Финансовые рынки